Гречушкин — русская фамилия. Известные носители:
 Гречушкин, Андрей Филиппович (более известен под фамилией Леопольдов; 1800—1875) — краевед, писатель, этнограф, журналист, первый редактор саратовской газеты «Губернские ведомости».
 Гречушкин, Валерий Викторович (род. 1971) — Герой Украины.
 Гречушкин, Дмитрий Фёдорович (1921—1943) — Герой Советского Союза.